OPW steht als Abkürzung für:

 Obóz Polski Walczącej, („Polnische Kampfbewegung“), Teil der polnischen Heimatarmee im Zweiten Weltkrieg (1942–1944)
 Gemeinsamer Güterwagenpark (russ. Общий парк вагонов (ОПВ), Obschtschi Park Wagonow), Unterorganisation des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) (1964–1990)
 Office of Public Works, dem Finanzministerium der Republik Irland untergeordnete Behörde zur Verwaltung des historischen Erbes Irlands und für öffentliche Arbeiten

OPW